Norge es el nombre de Noruega en noruego, y puede referirse también a:

 Norge, dirigible semirrígido fabricado en Italia que llevó a cabo lo que muchos consideran el primer vuelo verificado sobre el Polo Norte el 12 de mayo de 1926.

 Norge, pueblo ubicado en el condado de Grady en el estado de Oklahoma, Estados Unidos.

 SS Norge, transatlántico danés naufragado en 1904, con 635 víctimas mortales.

 Norge Luis Vera, lanzador cubano miembro de la Selección Nacional de Béisbol de este país.

 Norge Batista, músico, cantautor, guitarrista y compositor cubano.

 Kaare Norge, guitarrista y compositor danés especializado en música clásica.

 CNN Norge (CNN Noruega), un servicio web que operó en Noruega entre 1998 y 2001 por el periódico noruego Verdens Gang en nombre de la cadena estadounidense CNN.

 Moto Guzzi Norge, una motocicleta italiana.